Николай Кочкин:
 Кочкин, Николай Васильевич — Георгиевский кавалер, полковник.
 Кочкин, Николай Александрович (1873—1946) — советский военно-морской деятель, преподаватель, профессор, инженер-вице-адмирал.